Scissurella soyoae är en snäckart som först beskrevs av Tadashige Habe 1951.  Scissurella soyoae ingår i släktet Scissurella och familjen Scissurellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
soyoae